Василий Москвин:
 Москвин, Василий (в монашестве Арсений; 1749—1810) — епископ Русской православной церкви, епископ Воронежский, епископ Пермский.
 Москвин, Василий Арсентьевич (1910—1969) — советский государственный деятель; в 1947—1950 гг. — председатель Кемеровского облисполкома, в 1951—1959 гг. — руководитель Томской области, первый секретарь Томского обкома КПСС.
 Москвин, Василий Иванович (1910—1969) — Герой Советского Союза.
 Москвин, Василий Павлович (род. 1957) — советский и российский филолог, педагог.